Muiltje (slakkensoort)
Muiltje (schoeisel), open schoen, o.a. gedragen bij Nederlandse klederdrachten.
pantoffel, kan synoniem zijn van muiltje